Desa Sukakersa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukakersa (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 108,11), Jawa Barat, 
 Desa Sukakersa (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 106,70), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar